Alawi oder Alavi ist der Familienname folgender Personen:
 Abass Alavi (* 1938), iranisch-US-amerikanischer Mediziner
 Ahmad al-Alawi (1874–1934), algerischer Mystiker, Gründer des Sufiordens Alawiyya-Darqawiyya-Schadhiliyya
 Ali Alavi (* 1966), britischer theoretischer Chemiker
 Arshad al-Alawi (* 2000), omanischer Fußballspieler
 Badar Ali Rashid Ali Al Alawi (* 1990), omanischer Fußballspieler 
 Bozorg Alavi  (1904–1997), iranischer Schriftsteller, Literaturwissenschaftler und Mitgründer der Tudeh-Partei
 Kani Alavi (* 1955), deutsch-persischer Künstler
 Louay Omar Mohammed Alawi (* 1979), irakischer Arzt, radikaler Islamist und Serienmörder
 Mahmud Alawi (* 1954), iranischer Geistlicher und Politiker
 Mandana Alavi Kia (* 1962), iranisch-deutsche Performancekünstlerin
 Mazoon al-Alawi (* 1997), omanische Sprinterin
 Mohammed Tayeb Al-Alawi (* 1989), bahrainischer Fußballspieler
 Patrick Alavi (* 1982), deutsch-persischer Musiker
 Rabia al-Alawi (* 1995), omanischer Fußballspieler
 Salem al-Alawi (* 1972), saudi-arabischer Fußballspieler
 Sascha Alavi (* 1984), deutscher Vertriebs- und Marketingforscher
 Souzan Alavi (* 1978), deutsche Schauspielerin, Sängerin, Tänzerin, Synchronsprecherin und Tanz-, Gesangs- und Schauspiellehrerin
 Taha Alawi (* 1986), bahrainischer Straßenradrennfahrer
 Youssef bin Alawi bin Abdullah (* 1945), omanischer Politiker, Außenminister

Alawi ist der Name eines ehemaligen Scheichtums im heutigen Jemen, siehe Scheichtum Alawi

Siehe auch:

 Allawi